Die Liste von Synagogen in Belarus enthält ehemalige und bestehende Synagogen im heutigen Belarus. Bei dem Erbauungsjahr ist das Jahr der Fertigstellung angegeben; bei den kursiv dargestellten Jahreszahlen handelt es sich um ungefähre Werte, darunter stehen dann die Angaben aus der Literatur.

Navigation: A B D H I K L M N
P R S W

Weblinks 

 Alte Postkarten und Bilder weißrussischer Synagogen – judaica.cz
 Historic Synagogues of Europe, Datenbank zu 3.320 bestehenden und historischen Synagogen in Europa, mit interaktiver Karte

Literatur 
 Maria und Kazimierz Piechotka: Landscape With Menorah: Jews in the towns and cities of the former Rzeczpospolita of Poland and Lithuania. Salix alba Press, Warsaw 2015, ISBN 978-83-930937-7-9.
 Maria und Kazimierz Piechotka: Heaven’s Gates. Wooden synagogues in the territories of the former Polish-Lithuanian Commonwealth. Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warschau 2015, ISBN 978-83-942048-6-0.
 Maria und Kazimierz Piechotka: Heaven’s Gates. Masonry synagogues in the territories of the former Polish–Lithuanian Commonwealth. Polish Institute of World Art Studies & POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warschau 2017, ISBN 978-83-949149-5-0.

Belarus
!
!